Markström ist der Familienname folgender Personen:

 Elisebeht Markström (* 1955), schwedische Politikerin
 Jacob Markström (* 1990), schwedischer Eishockeyspieler
 Robin Markström (* 1990), schwedischer Unihockeyspieler